De Supercopa Sudamericana 1994 was de zevende editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle zestien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger São Paulo FC werd uitgeschakeld in de halve finales. De uiteindelijke winnaar was CA Independiente uit Argentinië, dat zich dankzij deze zege plaatste voor de Recopa Sudamericana 1995.

Deelnemers
De winnaar van de Copa Libertadores van 1994, CA Vélez Sarsfield, mocht dit jaar nog niet meedoen.CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Omdat er precies zestien deelnemers waren, hoefden er geen teams te worden vrijgeloot.
Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld van 7 tot 22 september (heen) en van 21 tot 29 september (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 5 (heen) en op 12 en 13 oktober (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 5 (heen) en 26 oktober (terug).

|}

Finale

Trivia
De finale van deze editie was een herhaling van die van 1989. Toen trok CA Boca Juniors echter aan het laatste eind.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1994